Nederland
Grote of Sint-Stevenskerk, Nijmegen
Stevenskerk (Schingen)
Sint-Stevenskerk (Werkhoven)

België
 Sint Stevenskerk (Lille)

Zie ook Sint-Stefanuskerk